Sadova se poate referi la toponime din:

Republica Moldova
 Sadova, comună din raionul Călărași
 rezervația naturală Sadova

România
 :
 Sadova, localitate din județul Suceava, reședința comunei cu același nume.
 :
 Sadova, localitate din județul Dolj, reședința comunei cu același nume.
 :
 Sadova Nouă (), localitate din județul Caraș-Severin.
 Sadova Veche (, ; < slav. *sadja "funingine", cog. ), localitate din județul Caraș-Severin.

Ucraina
Sadova, Moghilău, sat din comuna Koneva, raionul Moghilău, regiunea Vinnița.
Sadova, Ocna Roșie, sat din comuna Rîmarivka, raionul Ocna Roșie, regiunea Odesa.

Vezi și 
 Sadová
 Sadovo
 Sadoveanu
 Sadoveni, localitate din județul Botoșani

Toponime românești
Toponime slave
Împrumuturi lingvistice din limbile slave